Борис Крамаренко:
 Крамаренко, Борис Алексеевич (1904—1944) — советский писатель.
 Крамаренко, Борис Григорьевич (род. 1955) — советский борец.